Kota Karang (Kumpeh Ulu), een plaats in Indonesië
Kota Karang (Pesisir Utara), een plaats in Indonesië
Kota Karang (Buay Sandang Aji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing